Prime Mover – singolo dei Leather Nun del 1983
 Prime Mover – singolo degli Zodiac Mindwarp and the Love Reaction del 1987
 Prime Mover – album di Kerry Livgren del 1988
 Prime Mover – album di Alex M.O.R.P.H. del 2012

Pagine correlate 
 Prime Movers